A9 може значити:

 A9.com — дочірня компанія Amazon.com.
 Arrows A9 — гоночний автомобіль команди Arrows.
 «Alice Nine» або A9 — японський рок-гурт.
 Apple A9 — мікропроцесор компанії Apple.